

Cinema 
 Bacio mortale (The Death Kiss) – film del 1932 diretto da Edwin L. Marin
 Bacio mortale (Kiss and Be Killed) – film del 1991 diretto da Tom Milo

Letteratura 
 Bacio mortale (Kiss Me, Deadly) – romanzo di Mickey Spillane del 1952